Scheveningen - plaats
 Scheveningen Radio - voormalig radiostation
 Hr.Ms. Scheveningen (1984) - mijnenjager
 SCH-107 Scheveningen (schip, 1916) - motorlogger